Sielsowiet Dociszki (s. dociski, biał. Доцішскі сельсавет, ros. Дотишский сельсовет) – sielsowiet na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w zachodniej części rejonu werenowskiego. Siedziba sielsowietu znajduje się w Dociszkach.

Według spisu z 2009 sielsowiet Dociszki zamieszkiwało 2222 osób, w tym 1949 Polaków (87,71%), 178 Białorusinów (8,01%), 38 Rosjan (1,71%), 26 Litwinów (1,17%), 16 Ukraińców (0,72%), 7 Tatarów (0,32%), 13 osób innych narodowości i 2 osoby, które nie podały żadnej narodowości.

Skład 
Sielsowiet Dociszki obejmuje 35 miejscowości:

Przypisy 

Rejon werenowski
Sielsowiety Białorusi